

Живран — муніципалітет у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея

Жівран — громада в кантоні Во